Blanca hace referencia a varios artículos:

Color

Femenino de Blanco.

Personas  
Blanca (nombre), nombre propio femenino
Blanca Garcés de Pamplona (d. 1133-1156), infanta de Navarra y reina consorte de Castilla por su matrimonio con Sancho III El Deseado.
Blanca de Navarra (1177-1229), infanta de Navarra y condesa consorte de Champaña, hija de Sancho VI de Navarra.
Blanca de Castilla (1188-1252), infanta de Castilla y reina consorte de Francia por su matrimonio con Luis VIII.
Blanca de Champaña (1226-1283), infanta de Navarra y duquesa consorte de Bretaña por su matrimonio con Juan I.
Blanca de Évreux (1333-1398), reina consorte de Francia por su matrimonio con Felipe VI.
Blanca I de Navarra (1386-1441), reina de Navarra entre 1425 y 1441.
Blanca II de Navarra (1424-1464), infanta de Aragón y de Navarra y reina titular de Navarra entre 1461 y 1464.
 Gabriel Blanca (1954-), botánico y taxónomo español, cuya abreviatura como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales es Blanca.
 Blanca Varela (1926-2009), poetisa peruana.
 Blanca Vidal (1885-1962), actriz española.

Lugares 

 Blanca (Murcia), municipio español de la Región de Murcia.
 Blanca (Colorado), pueblo del condado de Costilla, estado de Colorado, Estados Unidos.
 Arequipa, ciudad peruana denominada ciudad blanca.

Literatuta 

 Blancanieeves, cuento escrito por los hermanos Grimm.

Película 

 Blancanieves, película de fantasía romántica y muda lanzada en 1916, dirigida por J. Searle Dawley adaptada del cuento del mismo nombre de los hermanos Grimm.

Además 

 (218) Bianca, asteroide.
Blanca (revista de Bruguera), revista femenina española
 Nombre común de la planta ''Silene vulgaris
Blanca (música), figura musical que dura el doble de tiempo que una negra y la mitad que una redonda.
Blanca (moneda)
Virgen Blanca